VG steht für:
 VG (Nervenkampfstoff), chemischer Kampfstoff
 Bangladesch nach dem ICAO-Code
 Britische Jungferninseln (nach ISO 3166)
 RFG – Regionalflug (IATA-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 VLM Airlines (IATA-Code), insolvente belgische Regionalfluggesellschaft
 Verbandsgemeinde, Gemeindeverbände in Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt
 Verdens Gang, eine norwegische Zeitung
 Verhandlungsgruppe, eine Spezialeinheit bei der deutschen Polizei
 Der Verkehrsgigant, ein Computerspiel
 Verletztengeld
 Verpackungsgruppe, eine transportrechtliche Einteilung der Stoffe und Gegenstände als Gefahrgüter
 Verteidigungsgerätenorm
 Verwaltungsgemeinschaft als Zusammenschluss mehrerer Gemeinden
 Verwaltungsgericht
 Verwarnungsgeld
 Verwertungsgesellschaft, eine Gesellschaft, die kollektiv Urheber- und Leistungsschutzrechte wahrnimmt
 Vici Gaming, eine chinesische E-Sport-Organisation
 VoIP-Gateway oder auch Voice-Gateway, ein elektronisches Gerät zur Schnittstellenkonvertierung von klassischer Telefonie in IP-Telefonie
 Vollgeschoss, siehe Geschoss (Architektur) #Deutsche Bauordnungen
 Abkürzung für den Künstler Friedrich Vordemberge-Gildewart
 Vormundschaftsgericht
 Vorstellungsgespräch, siehe Bewerbungsgespräch
 Vortexgenerator, siehe Turbulator
 die Grußformel „Viele Grüße“

VG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald
 Großbritannien: Worcester
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

vg steht für:
 .vg, Top-Level-Domain der Britischen Jungferninseln 

Abkürzung